

Осеола — місто, штат Арканзас
 Осеола — місто, штат Індіана
 Осеола — місто, штат Айова
 Осеола — місто, штат Міссурі
 Осеола — місто, штат Небраска
 Осеола — місто, штат Нью-Йорк
 Осеола — місто в окрузі Фон-дю-Лак, штат Вісконсин
 Осеола — місто в окрузі Полк, штат Вісконсин
 Осеола Тауншип — селище в окрузі Тайога, штат Пенсільванія
 Осеола — селище, штат Вісконсин

Див. також 
 Оцеола